Withering to death. () — пятый студийный альбом японской метал-группы Dir en grey, выпущенный 9 марта 2005 года на лейбле Free-Will. Это первый релиз группы, который официально выпускался в Европе, Северной Америке и Южной Корее. Альбом занял 42 позицию в американском чарте Top Heatseekers в 2006 году.

Список композиций

Участники записи 
Dir en grey
 Кё — вокал
 Дай — бэк-вокал, соло-гитара
 Каору — бэк-вокал, ритм-гитара
 Тошия — бэк-вокал, бас-гитара
 Синъя — перкуссия, барабаны

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2005 года
Альбомы Dir en grey
Альбомы на японском языке
Альбомы на английском языке
Альбомы индастриал-метала